Никола́й Петро́вич Бу́дник (; 3 февраля 1953, с. Сколобов, Володарско-Волынский район, Житомирская область — 16 января 2001, Ирпень, Киевская область) — советский и украинский кобзарь, панмайстер (панотец) — глава Киевского кобзарского цеха, бандурист, мастер народных музыкальных инструментов, художник, поэт.

Основная деятельность 
Реконструировал 17 типов традиционных народных инструментов. Среди них  (по описанию Н. В. Лысенко), кобза по Ригельману, «недбайловская» бандура, некоторые типы гусель и колесных лир, торбан(«панская кобза»)и другие.

Вместе с М. Й. Хаем возродил  (традиционное профессиональное объединение кобзарей), где возобновил традиционные формы исполнительства в современных условиях: выступления традиционных певцов на улицах и площадях, возле церквей монастырей, в других людных местах.
Автор учебника по изготовлению старосветской бандуры, учитель многих ныне известных кобзарей.

Учителя и ученики 
1980 — начал учиться играть на бандуре у Георгия Ткаченко, от которого перенял кобзарскую школу вместе с известными ныне кобзарями — , , . Начал изготавливать бандуры старинного (старосветского) типа.

Учениками М. Будника являются, Олесь Санин, , Тарас Силенко, .

Мастера народных инструментов, ученики М. Будника — это, в частности, Александр Кот, Руслан Козленко, Павел Зубченко, Иван Кушнир.

Литература 
 Мишалов В. Микола Будник — посмертное воспоминание / / Бандура, 2001, ч. 75
 Лысенко Н.В. Характеристика музыкальных особенностей малорусских дум и песен, исполняемых кобзарем Вересаем. — К. — 1874.
 Кушпет В. Г.Самовчитель гри на старосвітських музичних інструментах. Кобза О.Вересая, бандура Г.Ткаченка, торбан Ф.Відорта. — К., 1997. — 148 с.
 Кушпет В. Г. Друге народження кобзи // Бандура, № 65-66, 1998
 Кушпет Володимир. Старцівство: мандрівні старці-музиканти на Україні (XIX — поч. XX ст.): Наукове видання. — К.: Темпора, 2007. — 592 с.: іл. ISBN 966-8201-18-3
 Товкайло М. Т. Слово на захист народної (старосвітської) бандури // Тези до науково-практичної конференції: «Українське кобзарство в музичному світі: традиції і сучасність». — К., 1997. — С. 38-39.
 Хай М. Й. Лірницька традиція як феномен української духовності.- Родовід. — 1993.- № 6.- С. 37 — 43;
 Черемський К. П. Повернення традиції. — Х.: Центр Леся Курбаса, 1999. — 288 с.
 Черемський, К. П. Шлях звичаю. — Х.: Глас, 2002. — 444 с.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Киевского кобзарского цеха
 Видео-канал Кобзарского цеха

Кобзари СССР
Кобзари Украины